Carter Lewis Capps (1990-), joueur de base-ball américain.
 Lois Capps, née Lois Ragnhild Grimsrud (1938-), femme politique américaine, (1918-1981), acteur américain.
 Matt Capps (1983-), joueur de base-ball américain.
 Walter Holden Capps (1934-1997), est un homme politique américain.
Patronyme anglais